Universidad de San Carlos puede referirse a:

 Universidad de San Carlos de Guatemala, universidad estatal y autónoma de la República de Guatemala fundada en 1676. 
 Universidad de San Carlos Club de Fútbol, equipo de fútbol patrocinado por la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
 Universidad de San Carlos (Filipinas), universidad fundada por los jesuitas en Filipinas en 1565. 
 Universidad de San Carlos de Puno, la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, en Perú.
 Universidad de San Carlos de Valencia, la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos.

 Real Universidad de San Carlos y de Nuestra Señora de Monserrat, nombre antiguo de la actual Universidad de Córdoba, Argentina.